Lovecraft Country peut désigner :
 Le pays de Lovecraft (Lovecraft Country en anglais américain) : l'ensemble des lieux de fiction inventés par l'écrivain américain H.P. Lovecraft.
 Lovecraft Country, un roman de l'écrivain américain Matt Ruff paru en 2016 et inspiré des œuvres de Lovecraft qu'il confronte au thème du racisme aux États-Unis.
 Lovecraft Country, une série télévisée d'horreur dramatique américaine créée par Misha Green et adaptée du roman éponyme de Matt Ruff, diffusée sur HBO à partir de 2020.